Csehország
 Hrušov, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Hrušov, Ostrava településrésze az Ostrava városi járásban
 Hrušov, Žimutice településrésze a České Budějovice-i járásban
 Szlovákia
 Alsókörtvélyes (szlovákul Nižný Hrušov), község az Eperjesi kerület Varannói járásában
 Körvélyes (szlovákul Hrušov), Rad településrésze a Kassai kerület Tőketerebesi járásában
 Körtvélyes (szlovákul Hrušov), község a Kassai kerület Rozsnyói járásában
 Magasmajtény (szlovákul Hrušov), község a Besztercebányai kerület Nagykürtösi járásában
 Szepeskörtvélyes (szlovákul Spišský Hrušov), község a Kassai kerület Iglói járásában